Alberto Mario Marcucci (1887–...) – politico e avvocato italiano
Andrea Marcucci (1965) – politico e imprenditore italiano
Custode Marcucci (1864-1951) – liutaio italiano
Egisto Marcucci (1932) – regista teatrale italiano
Francesco Antonio Marcucci (1717-1798) – vescovo italiano
Gian Marco Marcucci (1954) – politico sammarinese
Gian Pietro Marcucci Poltri (1881-1911) – patriota e militare italiano
Lucia Marcucci (1933) – artista e scrittrice italiana
Marco Marcucci (1949) – politico italiano
Marialina Marcucci (1954) – imprenditrice italiana
Mario Marcucci (1910-1992) – pittore italiano
Pino Marcucci (...) – musicista e compositore italiano
Stefano Marcucci (1947) – compositore e regista italiano
Stefano Marcucci (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore